Черный тигр является редким цветовым вариантом тигра и не является отдельным видом или географическим подвидом.

Описание 
Есть сообщения и одна картина (ныне утраченная) чисто черных не полосатых тигров (настоящих меланистических тигров). Большинство черных млекопитающих происходят из-за мутации не-ASIP. ASIP ссылается на тиканье каждого отдельного волоска. При определенном освещении рисунок все еще виден, потому что цвет фона менее плотный, чем цвет отметин.

Так называемые черные тигры возникают из-за псевдомеланизма. У псевдомеланистических тигров толстые полосы расположены так близко друг к другу, что рыжевато-коричневый фон едва виден между полосами. Псевдомеланистические тигры существуют и их можно увидеть в дикой природе и в зоопарках. Говорят, что такие тигры становятся все более распространенными из-за инбридинга. Также говорят, что они меньше обычных тигров, возможно, также из-за инбридинга или потому, что большие черные пантеры ошибочно идентифицируются как черные тигры.

Наблюдения

1772—1895 
В 1773 году, находясь на службе Британской Ост-Индской компании в Керале, на юго-западе Индии, художник Джеймс Форбс нарисовал акварелью черного тигра, застреленного браконьерами несколькими месяцами ранее. Картина была утеряна, но ее описание в журнале Forbes сохранилось:Я также пользуюсь возможностью добавить портрет необыкновенного тигра (так в оригинале), снятый несколько месяцев назад наирами в этом районе и представленный вождю как большая диковинка. Он был полностью черным, но с полосами на манер королевского тигра, с цветами еще более темного оттенка, как самый насыщенный черный, с фиолетовым оттенком. Мой карандаш очень плохо передает эти смешанные оттенки; и я не знаю, как описать их лучше, чем разница, которую вы могли бы заметить в черной ткани с оттенками богатого бархата.

Это соответствует метке призрака, аналогичной метке на черных пантерах.

Черный тигр из Ост-Индии был выставлен в зверинце Лондонского Тауэра; однако, скорее всего, это был черный леопард. В книге 1786 года «Софи в Лондоне» записаны впечатления Софи об этой кошке: «Полностью черный тигр, которого мистер Гастингс привез с собой из Ост-Индии, очень красив, но его тигриный взгляд ужасен». Газета Observer от 27 января 1844 года сообщает о черном тигре (опять же, вероятно, черном леопарде), предназначенном в качестве подарка Наполеону от короля Явы. Этот тигр был выставлен в зверинце Кендрика на Пикадилли, Лондон.

В марте 1846 года натуралист К. Т. Бакленд сообщил о черном тигре на холмах Читтагонга (ныне в Бангладеш), где он совершал набеги на скот. Он был застрелен отравленной стрелой, и его тело было позже обнаружено, но оно было слишком разложившимся, чтобы снять кожу. Отчет Бакленда о поле, который был напечатан в Журнале Бомбейского общества естественной истории (JBNHS) в 1889 году, документировал случай убийства черного тигра в Читтагонге. Отчет еще более сомнителен, потому что между фактическим событием и отчетом прошло более 40 лет; все члены партии, которые могли подтвердить его историю, умерли.

В сентябре 1895 года полковник С. Каппер очень четко заметил предполагаемого черного тигра с помощью охотничьей подзорной трубы; тигр исчез в джунглях. Однако присутствие черных леопардов в этом районе и сложность точной оценки размера делают это сообщение сомнительным. Различные сообщения о наблюдениях черного тигра были подробно описаны в книге Э. П. Джи «Дикая природа Индии».

1913-1972 
В 1913 году А. Т. Хоксвелл выстрелил в черного тигра возле Бхамо в Бирме, но тот убежал. Он сообщил об этом в JBNHS.

Угольно-черный тигр без видимых отметин, по-видимому, был застрелен в Ассаме, Индия, в 1915 году; в отличие от большинства крупных меланистических кошек, у которых темные узоры видны под определенными углами, у этой угольно-черной особи не было полос. В 1928 году сообщалось о мертвом черном тигре к югу от Ассама, но шкура была слишком разложившейся, чтобы ее можно было спасти. Еще один тигр, появившийся примерно в то же время, был зарегистрирован в Центральных провинциях и имел темно-коричневую шерсть с черными отметинами. В отчете Т. Банджи "Тигры в Китае" (1983) утверждалось о нескольких наблюдениях черных тигров в районе Дуннин в Китае. Наблюдения произошли в 1951, 1953 и 1957 годах, а черный тигр предположительно был пойман в 1972 году. Черные тигры также являются частью вьетнамской легенды. Истощение численности тигров в этих регионах, возможно, привело к уничтожению носителей генов меланизма и псевдомеланизма. "Черный тигр", застреленный в штате Манипур в начале 1930-х годов, на самом деле был гималайским медведем, но его называли черным тигром, чтобы воспользоваться щедростью, предлагаемой за таких существ. В 1936 году черный тигр, пойманный в Дибругарх оказался черным леопардом, но в том же году в Центральных провинциях сообщалось о шкуре с шоколадно-коричневым фоном и черными полосами.

А.А. Данбар Брандер из Британской индийской лесной службы был свидетелем того, как тигр покрывался кровью от свежей добычи, а когда кровь высыхала, она казалась черной. Он сказал: "Если бы я не стал свидетелем этой трансформации и не напал на тигров, не зная о том, что произошло, я был бы твердо убежден, что видел черного тигра".

По словам С.Х. Пратера, писавшего для JBNHS в январе 1937 года, газета London Evening News от 10 октября 1936 года опубликовала сообщение агентства «Рейтер» о черном "королевском бенгальском" тигре, пойманном в лесу в Дибругархе, Ассам. Управляющий местной чайной плантации поймал тигра в железной клетке с наживкой. Хранитель лесов Ассама не смог получить четкое представление о черном тигре, но сообщил Обществу, что он был пойман в ловушку 4 сентября 1936 года в чайном поместье Непапху, принадлежащем братьям Багчи из Дибругарха, и был продан торговцам дикими животными господам ПКБ Акули с Барракпор-роуд, Калькутта. Доктор Байни Прашад, директор Зоологической службы Индии, Индийский музей, Калькутта, навел дополнительные справки и узнал, что существо было черным леопардом, а не тигром, как сообщает Reuters. Санкахал отметил, что "черный тигр Дибругарх", о котором сообщалось, что он был 12 футов в длину и 3,5 фута в высоту, оказался 7-футовым черным леопардом. Р. И. Покок написал: "Смешное измерение (12 футов) для тигра: животному потребовалась бы еще одна пара ног в середине его тела, как бильярдный стол, чтобы выдержать его вес ".

Статья Покока в JBNHS зафиксировала 3 сообщения о черных тиграх: экземпляр 1846 года в Читтагонге, о котором сообщил г-н К. Ф. Бакленд в полевых условиях и в JBNHS; образец 1913 года в Бхамо, Бирма, о котором сообщил г-н А. Т. Хоксвелл  и холмы Лушай, образец из Ассама. Полковник С. Каппер во время съемки в Кардамоновых холмах, Южная Индия, увидел в телескоп черное животное, лежащее на камне, и идентифицировал его как тигра. Черные леопарды присутствовали в этом районе, и поэтому идентификация сомнительна. Бригадный генерал Бертон написал в своей книге "Спорт и дикая природа на Декане", что свет и тень в джунглях могут дать ошибочное представление о цвете животного, что ставит под сомнение и чёрного тигра Хоксвелла.

Капитан Гай Доллман из Британского музея естественной истории написал в Times от 14 октября 1936 года о 2 случаях меланизма у тигра. Первым был молодой человек, застреленный в Центральных провинциях несколько лет назад. Он был темно-коричневого цвета с черными полосами на темном фоне. Второе животное было застрелено в 1915 году туземцами к востоку от Дибругарха, Ассам. Доллман написал: "Не может быть никаких сомнений в том, что животные, о которых я упоминал выше, были тиграми, а не леопардами". В ответ на Доллмана У.Х. Картер написал в Times от 16 октября 1936 года: "Меня очень заинтересовало письмо капитана Гая Доллмана о "черных тиграх" в "Таймс" от 14 октября, поскольку я много лет проживал в районе, упомянутом им. В одном из официальных районных справочников Бенгалии (Кхулна или Бакергандж) упоминается местная разновидность тигра, которая потеряла свои полосы для маскировки на открытых песчаных участках Сундарбана. Однако единая цветовая схема была принята коричневой, а не черной, но, возможно, его двоюродный брат из глубинки счел черный цвет более подходящим для его фона. Автор Справочника, о котором идет речь, я полагаю, мертв ".

1970-настоящее время 
 
В начале 1970-х годов у пары тигров в зоопарке Оклахома-Сити родилось три тигренка, которые были ненормально окрашены.У одного был обычный цвет фона, но все четыре конечности были ненормально темными. У второго были темные лапы, хотя они постепенно светлели по мере взросления и приобрели нормальный цвет, когда он достиг совершеннолетия. У третьего был обычный цвет фона, но значительное потемнение на плечах, вниз по обеим передним ногам, над тазом и охватывало обе задние ноги. Затемнение было более или менее того же цвета, что и полосы. Полосатый узор был виден только на затемненных участках. Двое из трех детенышей были убиты матерью, остался только темноногий детеныш. Черный тигренок был сохранен в формалине.

В 1999 году Л. А. К. Сингх дал очень подробный отчет о меланистическом тигре в Индии. Зимой 1975/6 года двух взрослых черных тигров видели при ярком солнечном свете на дороге, ведущей к лугу Матугар; наблюдение было сделано сотрудниками лесной службы Одиши в сопровождении двух иностранных туристов. В 1991 году черного тигренка видели с двумя взрослыми и детенышем нормального окраса в Девастхали, хотя это наблюдение было отклонено как оптический обман. В течение 1996 года несколько раз наблюдались взрослые черные тигры. Черный тигр в желтую полоску был замечен недалеко от Баладагара. Черный тигр был замечен недалеко от Бачуричары, между Патабилом и Девастхали. Некоторое время спустя между Патабилом и Девастхали был замечен черный тигр в желтую полоску.

В 1992 году шкура тигра, по-видимому, страдающего меланизмом, была конфискована у охотника и контрабандиста в Тис Хазари, южный Дели. Верхняя часть головы и спина были черными, в то время как по бокам виднелись полосы тени на черном фоне. Шкура была выставлена в Национальном музее естественной истории, Нью-Дели, в феврале 1993 года. В 1993 году мальчик, защищаясь, застрелил тигрицу-меланистку из лука и стрел недалеко от деревни Подагад, к западу от заповедника Симилипал. Первоначальный осмотр показал, что фоновый цвет был черным с белыми полосами на животе и рыжевато-коричневыми полосами на спине. Согласно Валмику Тапару в Tiger: Окончательное руководство, единственным доказательством черных тигров является шкура с черной головой и спиной. К. Уллас Карант написал в "Пути тигра", что частично черный тигр был недавно убит браконьерами в Ассаме.

В августе 2010 года сообщалось, что один из трех белых тигров, родившихся в июне того же года в зоологическом парке Ариньяр Анна в Ченнаи, изменил окрас, большая часть его тела и лап стали черными (псевдомеланистическими).[11] К октябрю полоски на детеныше, которого назвали Чембиан, стали коричневыми. By October, the stripes on the cub, called Chembian, had changed to brown.

В июле 2014 года 5-летняя белая тигрица из зоологического парка Нанданканан в Бхубанешваре Одиша родила четырех детенышей, один из которых был псевдомеланистическим. Это был первый случай рождения черного тигра в неволе в Индии и второй зарегистрированный случай на международном уровне.

В августе 2014 года в Ханчжоу, Китай, родился предположительно черный тигренок. Однако на фотографиях 25-дневного черного тигренка видны круглые отметины на шерсти, как у черного ягуара или леопарда.

В июле 2022 года черного тигра наблюдали в национальном парке Симилипал Одиша, Индия

См. также
 Чёрная пантера
 Panthera tigris tigris
 Мальтийский тигр
 Белый тигр
 Золотой тигр

Примечания 

Тигры